

Historia Japonii 
 Yamato – jedna z hist. nazw Japonii
 Yamato-damashii, duch Yamato – duch narodowy Japonii, poczucie narodowej godności i ducha bojowego
 Yamato – według mitologii japońskiej nazwa lądu, na którym wylądowali pierwsi ludzie po stworzeniu świata
 Yamato – okres w historii Japonii
 Yamato – jeden z japońskich rodów
 Yamato Nadeshiko – personifikacja wyidealizowanej kobiety japońskiej; podczas II wojny światowej ideologia propagandowa, polegająca na utrwaleniu przekonania o konieczności poświęcenia kobiet dla męża/żołnierza i kraju; w szerszym znaczeniu apelowała o poświęcenie do wszystkich, którzy uważali się za Japończyków
 Yamato Takeru, książę Yamatotakeru właśc. książę Ousu – legendarny książę japoński z dynastii Yamato, syn cesarza Keikō, ojciec cesarza Chūai

Geografia 
 Yamato – lodowiec Antarktydy
 Yamato – rzeka w Japonii

Miejscowości 
 Prowincja Yamato – jedna z hist. japońskich prowincji w regionie Kansai (obecnie prefektura Nara)
 Yamato – miasto w Japonii, w prefekturze Kanagawa
 Yamato – miejscowość w Japonii, w prefekturze Fukuoka
 Yamato – miejscowość w Japonii, w prefekturze Fukushima
 Yamato – miejscowość w Japonii, w prefekturze Kumamoto
 Yamato – miejscowość w Japonii, w prefekturze Saga
 Yamato – wieś w Japonii, w prefekturze Ibaraki
 Yamato – wieś w Japonii, w prefekturze Kagoshima
 Yamato – wieś w Japonii, w prefekturze Yamanashi

Kultura 
Anime, manga i film:
  – film z 2005 produkcji japońskiej, w reż. Jun’ya Satō (1932–2019)
  – japońska seria anime powstałych w latach 70. XX wieku, w reż. Leiji Matsumoto; na zachodzie znana jako Space Cruiser Yamato lub Star Blazers.
 Kira Yamato – postać fikcyjna, bohater serii anime Gundam
 Minazuki Yamato – postać fikcyjna, bohaterka mangi oraz serii anime Kamikaze kaitō Jeanne
 Yamato Akitsuki – postać fikcyjna, bohater mangi i anime Suzuka
 Yamato Delgado – postać fikcyjna, bohater mangi i anime B-Daman
 Yamato „Matt” Ishida – postać fikcyjna, bohater mangi i anime Digimon Adventure oraz Digimon Adventure 02
 Yamato Kotobuki – postać fikcyjna, bohater mangi i anime Gals!
  – japońska manga autorstwa Yoshihiro Takahashi
 Takeru Yamato – postać fikcyjna, bohater mangi Eyeshield 21 autorstwa Riichiro Inagaki i Yusuke Murata

Ludzie 
 Waki Yamato (ur. 13 marca 1948 w Sapporo) – japoński mangaka
 Yamato Gō (ur. 17 grudnia 1969 jako George Kalima w Oʻahu) – były zapaśnik sumo
 Yamato Manwa – japoński kompozytor muzyki koto
 Yamato Ganeko (ur. 14 stycznia 1984 w Koza (Okinawa)) – członek japońskiej grupy muzycznej Orange Range
 Yūga Yamato – gwiazda japońskiego teatru Takarazuka Revue
 Yamato – pseudonim sportowy japońskiego zapaśnika Masato Onodera

Przedsiębiorstwa 
 Yamato Life Insurance Company – towarzystwo ubezpieczeniowe w Japonii
 Yamato Transport – największa japońska firma zajmująca się logistyką oraz transportem w systemie  door-to-door
 Yamato Video – włoskie wydawnictwo anime

Statki i okręty 
 Yamato – pancernik japoński typu Yamato
 Yamato – typ pancerników japońskich
 Yamato 1 – japońska łódź wyprodukowana przez koncern Mitsubishi

Inne 
 Krewetka Yamato – znana jako Krewetka amano (Caridina multidentata lub Caridina Japoniica), znaleziona po raz pierwszy w japońskiej rzece Yamato, występuje również w Korei oraz na obszarze Tajwanu
 Wadaiko Yamato – grupa japońskich bębniarzy Yamato, grająca muzykę taiko
 USS Yamato (NCC-71807) – okręt fikcyjnego typu statków kosmicznych Galaxy występujących w świecie Star Trek
 Yamato – jedna z japońskich grupa etnicznych
 Yamato – japońskie stowarzyszenie ruch polityczny na rzecz niepodległości Japonii zachodniej lub centralnego regionu Chūbu
 Yamato 74077 – meteoryt
 Yamato – japońskie imię męskie